Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie 1936/1937 – 9. edycja mistrzostw, rozegrana została w 1937 roku.

Formuła 
W turnieju finałowym rozegranym we Krynicy-Zdroju udział brały cztery zespoły.

Eliminacje

Turniej finałowy

Tabela końcowa

Klasyfikacja medalowa po mistrzostwach

Przypisy

Bibliografia 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie (1936/1937)
1936 w hokeju na lodzie
1937 w hokeju na lodzie
1936 w polskim sporcie
1937 w polskim sporcie